Morris County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Morris County, Kansas 
 Morris County, New Jersey 
 Morris County, Texas